Rohse ist der Nachname von:

 Eberhard Rohse (* 1937), deutscher Germanist
 Otto Rohse (1925–2016), deutscher Buchgestalter, Typograf und Illustrator

Siehe auch:
 Roose
 Rose